Bruckhof ist der Name von Orten

in Baden-Württemberg:
 Bruckhof (Bad Buchau), Ortsteil der Stadt Bad Buchau, Landkreis Biberach
 Bruckhof (Alfdorf), Ortsteil der Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis
 Bruckhof (Lauterbach), Ortsteil der Gemeinde Lauterbach, Landkreis Rottweil

in Bayern:
 Bruckhof (Abensberg), historischer Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim
 Bruckhof (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein, Landkreis Eichstätt
 Bruckhof (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf
 Bruckhof (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg
 Bruckhof (Eslarn), Ortsteil des Marktes Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Bruckhof (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen
 Bruckhof (Illertissen), Ortsteil der Stadt Illertissen, Landkreis Neu-Ulm
 Bruckhof (Iphofen), Ortsteil der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen
 Bruckhof (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen
 Bruckhof (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau
 Bruckhof (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau
 Bruckhof (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen
 Bruckhof (Riekofen), Ortsteil der Gemeinde Riekofen, Landkreis Regensburg
 Bruckhof (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen

in Österreich:
 Bruckhof (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft in der Gemeinde Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Bruckhoff
 Brughowe
 Brückenhof
 Brückerhof